Анатолий Константинович А́мброз (, Томск — , Москва) — советский археолог.

Биография 
В 1954 году с отличием окончил Московский государственный университет, кафедра археологии. Рекомендован в аспирантуру Института археологии АН СССР, после её окончания в 1957 году принят в институт на должность младшего научного сотрудника. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию «Фибулы юга Европейской части СССР II в. до н. э. — IV в. н. э.» (издана в 1966 г), в 1974 — докторскую «Хронология раннесредневековых древностей Восточной Европы V—IX вв.».

Основные работы
 Фибулы Юга Европейской части СССР. II в. до н. э. – IV в. н. э. М., 1966; 
 Хронология древностей Северного Кавказа V–VII вв. М., 1989.

Литература 
 Даркевич В. П., Плетнёва С. А. Памяти Анатолия Константиновича Амброза // Советская археология, 1986, № 2;
 Гавритухин И. О. Архив А. К. Амброза // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1994. Вып. 4;
 Гавритухин И. О. Амброз А. К. // Институт археологии: история и современность / под ред. В. И. Гуляева. М., 2000.

Ссылки 
 Библиография

Похороненные на Ваганьковском кладбище
Выпускники исторического факультета МГУ
Доктора исторических наук
Сотрудники Института археологии РАН
Археологи СССР
Медиевисты СССР